Darker Days – album dei The Connells del 1986
Darker Days – album dei Time Again del 2008
Darker Days – album degli Stream of Passion del 2011
Darker Days – album dei Peter Bjorn and John del 2018